Чемпионат мира по шорт-треку 1998 года проходил в Вене (Австрия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Шорт-трек на сайте ISU

1998